Sainte Anne désigne dans le christianisme plusieurs saintes, bienheureuses et vénérables, dont principalement :

 Anne (), selon le protévangile de Jacques et l'évangile du Pseudo-Matthieu, la mère de la Vierge Marie et donc la grand-mère de Jésus-Christ.

Autres saintes chrétiennes 
Par ordre chronologique du décès :
 Anne fille de Phanuel ( selon le Nouveau Testament), ou Anne la prophétesse, fille de Phanuel de la tribu d'Aser ; célébrée le 3 février
 Sainte Anne est une sainte bretonne vénérée notamment à la chapelle Sainte-Anne-la-Palud dans le Finistère, et à Sainte-Anne-d'Auray dans le Morbihan, assimilée par les Bretons à Anne (), mère de la Vierge Marie.
 Anne de Byzance (), alias Euphimien, née à Byzance, pratiqua l'ascèse en se faisant passer pour un eunuque, sous le nom d'Euphimien ; célébrée le 29 octobre
 Anne de Novgorod ou Irène de Novgorod (morte en 1056), princesse de Novgorod, fonda le monastère de Sainte-Irène à Kiev, après la mort de son époux Iaroslav  ; célébrée le 10 février
 Anne de Yaroslav (morte en 1113), fille du grand-duc ; fêtée le 3 novembre
 Anne Line (morte en 1601), martyre par pendaison à Tyburn en Angleterre ; célébrée le 27 février
 Anne de Jésus (morte en 1621), carmélite, originaire de Medina del Campo ; célébrée le 4 mars
 Anne Pak Agi (morte en 1839), laïque coréenne, mère de famille, martyre ; célébrée le 24 mai et le 20 septembre.
 Anne Wang (morte en 1900), jeune chrétienne chinoise, martyre à 14 ans ; célébrée le 22 juillet.

Bienheureuses 
Par ordre chronologique du décès :
 Anne de Saint-Barthélemy (1549 - 1621 ou 1626), bienheureuse espagnole originaire du diocèse d'Ávila, secrétaire de sainte Thérèse puis prieure du Carmel de Pontoise et de Tours, elle fonda ensuite le carmel d'Anvers ; fêtée le 7 juin
 Anne des Anges Monteagudo (1686), bienheureuse, née au Pérou à Arequipa, prieure dans l'Ordre des dominicains ; fêtée le 10 janvier
 Anne Michelotti (1888), bienheureuse, originaire d'Annecy, fondatrice de la Congrégation des Petites Servantes du Sacré-Cœur ; fêtée le 1er février

Vénérable 
 Anne de Guigné († 1922), enfant décédée à onze ans ; fêtée le 14 janvier
 Anne de Xainctonge ( † 1622), moniale , fondatrice de la compagnie de sainte Ursule , fêtée le 8 juin.

Bateau 
 La Sainte Anne, une barquette marseillaise classée monument historique.

Notes et références

Voir aussi 
 

Anne